X Change et PC FOUR première suite bureautique au monde commercialisés par Psion.
XChange (ou: Xchange et X Change) est un film Thriller / Science Fiction Canadien de 2000 réalisé par Allan Moyle.
X-Change est un jeu eroge japonais, produit par Crowd et plus tard distribué par Peach Princess